Molyneux ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Molyneux (* 1944), englischer Fußballtorhüter
 Dave Molyneux (* 1963), britischer Motorradrennfahrer
 Edward Molyneux (1891–1974), französischer Modedesigner
 Emery Molyneux († 1598), britischer Globenhersteller, Instrumentenmacher und Kartograf
 John Molyneux (1931–2018), englischer Fußballspieler
 Maria Molyneux, Countess of Sefton (1769–1851), britische Aristokratin
 Maxine Molyneux (* 1948), britische Soziologin und Feministin
 Maud Molyneux (1948–2008), französische Schauspielerin, Kolumnistin und Kostümbildnerin
 Peter Molyneux (* 1959), britischer Computerspielentwickler
 Samuel Molyneux (1689–1728), britischer Politiker und Astronom
 Stefan Molyneux (* 1966), kanadischer Blogger, Essayist, Autor und Moderator
 William Molyneux (1656–1698), irischer Naturphilosoph, Wissenschaftler und Politiker

Molyneux steht für folgende geographischen Objekte:
 Molyneux (St. Kitts), Ort in St. Kitts und Nevis
 Molyneux (Neuseeland), Hafen und Bucht in Otago, Neuseeland
 Molyneux (Montserrat), Ort in Montserrat
 Molyneux (Barbados), Ort in Barbados
 Molyneux Hill, Berg in Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Molyneux House, Gebäude in Charlottesville, Virginia, Vereinigte Staaten
 Seno Molyneaux, Fjord in Chile

Siehe auch:
 Molyneux-Problem, philosophisches Problem